Who Dares Wins (René Froger), een muziekalbum uit 1988
 Who Dares Wins (Bolt Thrower), een compilatiealbum uit 1998
 Who Dares Wins (film), een film uit 1982
 Who Dares Wins (motto), motto van SAS